A Drottninggatan gyakori utcanév sok svédországi településen.
Drottninggatan – utca Göteborgban
Drottninggatan – utca Helsingborgban
Drottninggatan – utca Malmőben
Drottninggatan – utca Norrköpingben
Drottninggatan – utca Stockholmban
Drottninggatan – utca Uppsalában
Drottninggatan – utca Örebróban